

Patronyme 

 Armand Cassagne, peintre français ;
 Aude Cassagne (1990-), coureuse cycliste française ;
 Jacques Cassagne (1633-1679), homme d'Église, poète et moraliste français ;
 Pierre Cassagne (1763-1833), général de la Révolution française ;
 Louis Victorin Cassagne (1774-1841), général de division français.

Toponyme 

 Cassagne, commune française de la Haute-Garonne ;
 La Cassagne, commune française de la Dordogne.

Personnage de fiction 

 Famille Cassagne, personnages (Benoît, Agnès, Raphaël, Sybille) de la série télévisée Plus belle la vie.